Самбу́ка (;  — бузина) — многозначный термин: 
 Самбука — итальянский ликёр с ароматом аниса.
 Самбука, или самбика — старинный музыкальный инструмент.
 Самбука — осадное орудие, формой напоминающее одноимённый музыкальный инструмент.
 Самбука-Пистойезе — коммуна в Италии
 Самбука-ди-Сицилия — коммуна в Италии
 Катя Самбука — российская актриса, певица, фотомодель и телеведущая.

См. также 
 Самбук (значения)